

Населені пункти та їхні частини
 Селище (Седліще) — місто в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Селище (Седліще) — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Седліще — село в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Седліще — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Седліще — частина міста Селище в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Седліще — осада в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Седлище
 Селище (значення)

Примітки